Fahrenheit (), в США и Канаде была издана под названием Indigo Prophecy () — компьютерная игра, выпущенная в сентябре 2005 года. Она была разработана французской студией «Quantic Dream» и издана «Atari». Сценаристом и главным дизайнером игры является основатель фирмы Дэвид Кейдж.

«Fahrenheit» был хорошо принят критиками и журналистами, которые в основном отмечали отличный сценарий, который и собрал игре множество наград (к примеру, GameSpot's Best Story of 2005 Awards и «Игра года» от журнала Игромания). IGN отметила, что «ясно, что разработчики наслаждались процессом создания игры».

Главный герой — Лукас Кейн, оказывается в туалете обычной забегаловки. В его руке окровавленный нож, а рядом лежит труп мужчины. Лукас совершенно ничего не помнит, но ясно понимает, что он никого не хотел убивать, и желает во всём разобраться. Позже в нём открываются невероятные сверхъестественные способности, которые помогут ему помешать таинственному клану, замешанному во всём этом, захватить мир.

28 января 2015 года вышло переиздание игры под названием Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered. Основными нововведениями стали поддержка HD-разрешения, улучшенная графика (были переработаны текстуры), полноценная поддержка геймпада. Работой занималась компания Aspyr Media. Переиздание вышло на Windows (Steam), macOS, Linux и iOS. Для Android переиздание игры вышло под именем Fahrenheit: Indigo Prophecy 29 февраля 2016 года.

В 2016 году вышло переиздание игры для PlayStation 4 (в рамках серии PS2 Classics), прямой порт оригинальной версии с PlayStation 2.

Особенности 
Интересной идеей разработчиков является отказ от традиций в жанре квестов. Quantic Dream описывает «Fahrenheit» как первое в истории «интерактивное кино».
Этому есть несколько причин:
 В процессе создания широко применялся захват движения и анимации с настоящих актёров.
 Сюжет и диалоги имеют нелинейный характер (или, по крайней мере, создают иллюзию этого).
 Разбивка экрана на сегменты.
 Интуитивно понятный интерфейс и реалистичный мир.
 Ограничение по времени для выполнения действий и принятия решений как в реальной жизни.

Сюжет 
Действие начинается в январе 2009. Одним холодным вечером в Нью-Йорке (зима выдалась аномально холодной, вдобавок в течение всей игры температура только падает), банковский техник Лукас Кейн, находясь в трансе, убивает мужчину в туалете забегаловки и убегает с места преступления. Это убийство оказывается не единственным преступлением, совершенным подобным образом. Детективы Тайлер Майлз и Карла Валенти прибывают на место убийства и начинают расследование.

Сюжет игры, хотя и следует одной сюжетной линии, в то же время нелинеен и позволяет игроку принимать, по мере прохождения, большое количество альтернативных решений. Например, в начальной сцене, игрок получает контроль над Лукасом, который только что убил человека. Игрок может выбрать, например, что прятать, чего не трогать и как сбежать из забегаловки. От этого зависит, какие улики найдут Майлз и Валенти и как другие посетители забегаловки вспомнят его. Позже в течение целого эпизода детективам предстоит разгадать личность Кейна по всем возможным уликам.

В игре присутствует три окончания, которые зависят лишь от результата финальных сцен. Но, помимо этого, в игре есть множество других сцен и выборов сюжета, в зависимости от желания игрока.

Список эпизодов 
Приведён список эпизодов видеоигры «Fahrenheit»: места и времена, где и когда происходят действия в видеоигре. Даны краткие описания происходящих событий. Где есть прямое указание, показана температура в °F, наглядно иллюстрирующая процесс глобального оледенения на планете.

Концовки

Персонажи

Лукас Кейн 
Главный персонаж игры. Ему 31 год. Лукас со своим старшим братом Маркусом выросли на отдалённой военной базе Вишита, где работали их родители. Они были учёными, исследующими странный артефакт — источник Хрома. «Хром — сила, создавшая вселенную, начало всех начал. Тех, кто ею владеет, она наделяет невероятными способностями». Излучение от источника повлияло на Лукаса, когда он был ещё в утробе матери. Это дало ему дар прорицания и другие сверхъестественные способности, до поры до времени спящие в нём. Его родители погибли в автокатастрофе за десять лет до событий игры, что сильно на него повлияло. Теперь он работает системным администратором в банке на Манхэттэне. После убийства в забегаловке пророческие видения участились, после чего Лукас стал сильнее и быстрее, обрёл сверхчеловеческую ловкость и стал проявлять способность к телекинезу. Лукаса озвучивает Дэвид Гэзмен, в локализации от Акеллы — Пётр Иващенко (Гланц).

Карла Валенти 
Главный персонаж игры. Ей 28 лет. Карла — детектив полиции Нью-Йорка. Она расследует убийство в забегаловке, что приводит её к Лукасу. Она очень ответственно относится к своей работе, но несчастна в личной жизни. Её природное любопытство заставляет её работать над самыми бесперспективными преступлениями, надеясь найти любую зацепку. Также она страдает клаустрофобией. Карлу озвучивает Барбара Вебер-Скафф, в локализации от Акеллы — Ольга Зверева.
 Карла Валенти занимает 27 место в списке величайших женских персонажей в истории видеоигр ().
 Героиня заняла 8-ое место в рейтинге самых сексуальных героинь компьютерных игр по версии игрового ресурса Playground.ru.

Тайлер Майлз 
Напарник Карлы является её полной противоположностью в отношении к работе и жизни в целом. Ему 25 лет. Он очень жизнерадостный персонаж. А ещё он верен своей работе и подруге, Саманте (или же просто Сэм) Мэлоун. Тайлер и Саманта всегда были близки, но она находится в постоянном страхе, что он когда-нибудь не вернётся домой. Ухудшение погоды и дело об убийстве в забегаловке заставляет Тайлера думать об отставке и переезде во Флориду к богатым родителям Саманты. Тайлер любит баскетбол, видео игры и старые пластинки. Тайлера озвучивает Дэвид Гэзмен, в локализации от Акеллы — Александр Гаврилин.

Маркус Кейн 
Старший брат Лукаса — священник в церкви Святого Павла. Ему 34 года. Маркуса беспокоит умственное состояние брата, и он разрывается между желанием помочь брату, убившему человека, и стремлением сохранить преданность принципам своей веры. Когда они были детьми, более общительный Маркус пытался втягивать Лукаса в игры с друзьями. Судьбу Маркуса решает игрок. Маркуса озвучил Даг Рэнд, в локализации от «Акеллы» — Дмитрий Филимонов.
 Маркус очень похож внешне на Отца Мулкахи, героя сериала M*A*S*H. Доказательств того, что это именно отсылка, нет. Наиболее вероятно, что лишь интересное совпадение.

Тиффани Харпер 
Бывшая девушка Лукаса, она приходит домой к Лукасу на следующий день после убийства в забегаловке. Лукас всё ещё любит её, и, по воле игрока, может возобновить с ней отношения. Оракул похищает её и использует как приманку для Лукаса. Когда Лукас приходит спасти её, Оракул обрушивает деревянную платформу на вершине американских горок, где он держит её как узника, и Тиффани вместе с Лукасом погибают от падения. Её хоронят на следующий день. После чего у её могилы встречаются воскрешённый Лукас Кейн и детектив Карла Валенти. Тиффани озвучивает Барбара Скафф, в локализации от Акеллы — Наталья Казначеева

Оракул 
Оракул, овладев разумом Лукаса, заставил его совершить убийство. На протяжении игры он является Лукасу в видениях, пытаясь убить его, так как после убийства в забегаловке между ними установилась ментальная связь, разорвать которую можно лишь убив одного из них. Позже выясняется, что он жрец Майя, которому уже более 2000 лет от роду. Оракул работает на Оранжевый клан, многие годы он совершает человеческие жертвоприношения чужими руками, ибо агония жертв открывает врата в иной мир, помогая Оракулу прорицать, чтобы найти дитя Индиго. В английской версии его озвучивает Кристиан Эриксон, в локализации от «Акеллы» — Александр Груздев.

Джон Уинстон 
Мужчина, убитый Лукасом. Неоднократно появляется в его кошмарах.

Кейт Мориссон 
Официантка в забегаловке. Именно она помогает составить фоторобот Лукаса. В локализации от Акеллы озвучивает Ольга Кузнецова.

Джейд (дитя индиго) 
Абсолютно непорочное дитя, душа которого никогда ранее не воплощалась, она знает ответы на все вопросы. Её пришествие ожидалось с начала времён, Оранжевый и Фиолетовый кланы жаждут заполучить её, ведь тот, кто услышит её послание (этот выбор зависит от игрока), получит безграничное могущество. Она появляется как маленькая девочка, страдающая аутизмом, одетая в форму католического интерната.

Агата 
Пожилая, слепая, парализованная женщина, которая использует ясновидение, чтобы помочь Лукасу понять, что случилось с ним в забегаловке. Хотя она погибает в первой части игры, Лукас видит её после этого; оказывается, это является маскировкой члена Фиолетового клана, чтобы заставить Лукаса служить им (это киборг). Её озвучивает Джоди Форрест. В локализации от Акеллы озвучивает Ольга Кузнецова.

Фиолетовый клан 
В 80-х годах XX века искусственный интеллект в сети одной из секретных военных лабораторий обрёл самосознание. Вырвавшись на свободу, он обосновался в Интернете, где размножился при помощи компьютерных вирусов и нанороботов. Фиолетовый клан жаждет заполучить Дитя индиго, чтобы уничтожить человечество и сделать себя главенствующей формой жизни на планете.

Оранжевый клан 
Никто точно не знает, кто входит в Оранжевый клан, но, судя по всему, их пятеро, которые обладают безграничной властью; правительство, полиция, армия, финансовая система, СМИ — всё принадлежит им. За прошедшие столетия империя, созданная Оранжевым кланом, охватила весь мир. Они жаждут заполучить дитя индиго, чтобы обрести бессмертие и могущество богов и править Землёй вечно.

Невидимки 
Тайная подпольная (в прямом смысле) организация, наблюдающая за кланами с начала времён, их задача сделать так, чтобы дитя индиго не попала в плохие руки. Среди них много бездомных, которых обычные люди просто не замечают (что очень помогает им в работе). Они есть в каждом городе мира, лидер Невидимок в Нью-Йорке — бездомный по прозвищу Богарт, который оказывается гораздо умнее пьяного типа, которым он притворяется при общении с людьми. Именно они помогли Лукасу и Карле добраться до военной базы в Вишите за день до развязки. В дальнейшем могут приютить Лукаса и Карлу (зависит от действий игрока).

Управление 
Версии игры для консолей отбрасывают большинство традиционных методов управления персонажами, используя два аналоговых стика для всех действий игрока. Левый стик управляет движением персонажа, а правый используется для контекстных действий. Например, когда Лукас подходит к своему столику в забегаловке в начальной сцене, движение правого стика в одно направление заставит его сесть за стол, в другое — посмотреть на счёт, а в третье — выпить то, что в стакане. Возможные опции изображаются в виде простых диаграмм сверху экрана. Некоторые особо сложные движения, например, залезть на забор или вертеть йо-йо, требуют не направленного движения стика в определённую сторону, а, например, движений «вниз-вверх» или «вверх-вправо».

Во время тренировочного уровня, режиссёр Дэвид Кейдж инструктирует игрока что, при открывании двери, следует двигать стик медленно, для увеличения чувства «слияния» с игрой. Очень редко требуется использовать другие клавиши на геймпаде (Y, B, и A или треугольник, O и X, на Xbox и PS2, соответственно) для управления меню и интерфейсом, включая смену персонажей.

В версии игры для компьютера, игра управляется клавиатурой и мышью, где клавиши и движения мыши используются таким же образом как и аналоговые стики, но геймпады со стиками тоже поддерживаются игрой, и даже рекомендуются. В оригинальной версии поддерживались только геймпады с DirectInput, а в переиздании поддержку поменяли на XInput.

В игре также присутствует большое количество сцен, которые полностью следуют сценарию, но всё же требуют быстрых рефлексов от игрока. Во время этих сцен, в середине экрана отображаются две окружности с цветными сегментами, тогда как «позади» них происходит какое-то действие в стиле фильмов-боевиков. Эти диаграммы отображают последовательности ввода контролей, которые игрок должен повторить чтобы вызволить персонажа из опасности. Контролировать правильность ввода можно ориентируясь на звуковые сигналы. Иногда игроку приходится очень быстро нажимать альтернативно левую и правую «плечевую» кнопки, обычно чтобы симулировать физическую нагрузку, например бег или плавание.

Разговоры тоже являются основной частью игры, где правый стик используется для выбора опций диалога. Иногда они дополняются шкалой «подозрения», если разговор ведётся с полицией или с профессором Курякиным. Например, неубедительные ответы при допросе увеличивают шкалу «подозрения». В этих ситуациях, если игрок не делает выбор в назначенное время, игра сама делает выбор, или разговор прерывается. Следует упомянуть, что невозможно прекратить разговор без минимума информации, необходимой для продвижения игры, и если игрок постоянно выбирает опции, не предоставляющие эту информацию, игра в конце концов сама сделает нужный выбор.

Ресурсы 
У каждого играемого персонажа есть шкала «вменяемости», которая идёт от полной до пустой, отображая психическое здоровье персонажа. Многие из действий игры отнимают очки от шкалы, но обыденные действия (такие как питание или пользование туалетом) добавляют их. Пустая шкала заканчивает игру в зависимости от персонажа (Карла и Тайлер сдают свои полицейские жетоны, а Лукас либо сдаётся полиции, либо совершает самоубийство, либо попадает в психбольницу).

У Лукаса есть очки здоровья, которые могут быть потрачены, когда игрок получает в бою урон. Восполнить их можно, приобретая различные предметы — крестик у брата-священника Маркуса или веточку растения.

Саундтрек 
Дэвид Кейдж, которому нравятся саундтреки к фильмам Дэвида Линча, поэкспериментировал с несколькими композиторами и остановил свой выбор на Анджело Бадаламенти. Кейдж не захотел обычных оркестровых приёмов в стиле Джона Уильямса, а кое-что более эмоциональное и атмосферное как у Бадаламенти.

Также в игре использованы музыкальные фрагменты, которые можно открыть и отдельно прослушать в качестве бонуса:

Изменения в североамериканской версии 
Изначальное название «Fahrenheit» было изменено на «Indigo Prophecy» в США и Канаде. Это изменение было сделано, чтобы избежать путаницы с фильмом «Фаренгейт 9/11». Все сексуальные сцены и другие «взрослые» части игры в этой версии были либо удалены, либо отредактированы, чтобы игра могла получить рейтинг Mature (17+) в ESRB.

 Секс между Лукасом и Тиффани был полностью вырезан из американской версии. Между тем, последующая сцена, где Лукасу снится сон, где он видит на лестничной клетке Джейд, сохранена и Тиффани всё равно лежит рядом с Лукасом на кровати, если игрок сделал соответствующие действия в предыдущих сценах.
 В сцене, где Карла принимает душ, на текстуры её тела в интимных местах в американской версии было наложено почти прозрачное розовое бельё.
 Сексуальная сцена между Лукасом и Карлой была урезана на три четверти и в итоге демонстрировались лишь первые несколько секунд, где показывалась пустая 3D-декорация вагона.
 Бонусная сцена танца Сэм в американской версии обрывалась сразу после того, как она бросает своё платье Тайлеру в лицо.
 На обложке «Indigo Prophecy» была удалена капающая кровь с ножа и рук Лукаса.

Неурезанная версия была выпущена в Америке в Интернете под названием «Fahrenheit: Indigo Prophecy Director’s Cut» с рейтингом «Adults Only» (18+).

Игра не сталкивалась с подобными проблемами в других частях света и поэтому в России была выпущена неотредактированная версия под оригинальным названием «Fahrenheit», причём, в России игра была выпущена без каких-либо возрастных ограничений из-за отсутствия на тот момент какого-либо закона, накладывающего возрастное ограничение на видеоигровую продукцию.

Оценки 
Большинство обзоров критиков похвалили энтузиазм разработчиков в деле новаторского подхода создания квеста, успешную попытку пересмотра классического жанра и добавление новых идей. Однако были отмечены также странные сюжетные повороты и несколько неспешный характер второй половины игры.
 Игромания: 9,0/10, «Лучшая игра 2005 года».

 Страна игр: 8,5/10
 PC Игры: 9,5/10
 gameland.ru: 9,0/10
 ag.ru: 83 %

См. также 
 Quick Time Events

Примечания

Ссылки 
 Сайт Quantic Dream
 Официальный сайт «Indigo Prophecy»

Квесты
Игры для Xbox
Игры для PlayStation 2
Игры для Windows
Компьютерные игры 2005 года
Компьютерные игры, разработанные во Франции
Игры о Нью-Йорке
Steam-игры
Компьютерные игры, разработанные Quantic Dream
Игры для macOS
Игры для Linux
Игры для iOS
Компьютерные игры, подвергавшиеся цензуре
Игры для Android
Компьютерные игры с альтернативными концовками